Карепрокты () — род морских лучепёрых рыб из семейства липаровых отряда скорпенообразных. Донные рыбы, обитающие в Атлантическом и Тихом океанах. Встречаются как на прибрежном мелководье, так и на глубине более 7000 м.

Карепрокты имеют одну пару ноздрей и присоску из видоизменённых брюшных плавников. Нижнеглоточная кость отсутствует.

Виды 
В состав рода включают 125 видов:
 
 Careproctus acaecus Andriashev, 1991
 
 Careproctus aciculipunctatus Andriashev & Chernova, 1997
 Careproctus acifer Andriashev & Stein, 1998
 Careproctus aculeolatus Andriashev, 1991
 Careproctus ampliceps Andriashev & Stein, 1998
 Careproctus armatus Andriashev, 1991
 Careproctus atakamensis Andriashev, 1998
 Careproctus atrans Andriashev, 1991
 
 Careproctus aureomarginatus Andriashev, 1991
 
 
 
 Careproctus cactiformis Andriashev, 1990
 
 Careproctus carinatus Chernova, 2015
 Careproctus catherinae Andriashev & Stein, 1998
 
 
 Careproctus continentalis Andriashev & Prirodina, 1990
 Careproctus credispinulosus Andriashev & Prirodina, 1990
 Careproctus crozetensis Duhamel & N. J. King, 2007
 
 
 
 
 
 Careproctus discoveryae Duhamel & N. J. King, 2007
 Careproctus dubius Zugmayer, 1911
 
 Careproctus eltaninae Andriashev & Stein, 1998
 Careproctus falklandicus (Lönnberg, 1905)
 Careproctus faunus Orr & Maslenikov, 2007
 Careproctus fedorovi Andriashev & Stein, 1998
 Careproctus filamentosus Stein, 1978
 Careproctus fulvus Chernova, 2014
 
 Careproctus georgianus Lönnberg, 1905
 
 Careproctus guillemi Matallanas, 1998
 
 Careproctus hyaleius Geistdoerfer, 1994
 Careproctus improvisus Andriashev & Stein, 1998
 Careproctus inflexidens Andriashev & Stein, 1998
 Careproctus kamikawai J. W. Orr, 2012
 Careproctus karaensis Chernova, 2015
 Careproctus kidoi Knudsen & Møller, 2008
 
 Careproctus lacmi Andriashev & Stein, 1998
 
 Careproctus leptorhinus Andriashev & Stein, 1998
 Careproctus lerikimae Orr, Y. Kai & Nakabo, 2015
 Careproctus longifilis Garman, 1892
 Careproctus longipectoralis Duhamel, 1992
 
 Careproctus lycopersicus Orr, 2012
 Careproctus macranchus Andriashev, 1991
 Careproctus macrodiscus Schmidt, 1950
 Careproctus macrophthalmus Chernova, 2005
 Careproctus maculosus Stein, 2006
 Careproctus magellanicus Matallanas & Pequeño, 2000
 
 
 
 
 Careproctus merretti Andriashev & Chernova, 1988
 Careproctus mica Chernova, 2015
 Careproctus micropus (Günther, 1887)
 Careproctus microstomus Stein, 1978
 Careproctus minimus Andriashev & Stein, 1998
 
 
 Careproctus narilobus Stein, 2012
 
 Careproctus notosaikaiensis Y. Kai, Ikeguchi & Nakabo, 2011
 Careproctus novaezelandiae Andriashev, 1990
 
 Careproctus oregonensis Stein, 1978
 
 Careproctus ovigerus Gilbert, 1896)
 Careproctus pallidus (Vaillant, 1888)
 
 Careproctus parviporatus Andriashev & Stein, 1998
 Careproctus patagonicus Matallanas & Pequeño, 2000
 Careproctus paxtoni Stein, Chernova & Andriashev, 2001
 Careproctus pellucicauda Stein, 2012
 Careproctus pellucidus Gilbert & Burke, 1912
 
 Careproctus polarsterni Duhamel, 1992
 Careproctus profundicola Duhamel, 1992
 Careproctus pseudoprofundicola Andriashev & Stein, 1998
 
 Careproctus ranula (Goode & T. H. Bean, 1879)
 
 
 
 
 Careproctus rhodomelas Gilbert & Burke, 1912
 Careproctus rimiventris Andriashev & Stein, 1998
 Careproctus rosa Chernova, 2015
 
 Careproctus rotundifrons H. Sakurai & Shinohara, 2008
 Careproctus sandwichensis Andriashev & Stein, 1998
 Careproctus scaphopterus Andriashev & Stein, 1998
 Careproctus scottae W. M. Chapman & DeLacy, 1934
 Careproctus segaliensis Gilbert & Burke, 1912
 
 
 
 
 Careproctus spectrum T. H. Bean, 1890
 Careproctus steini Andriashev & Prirodina, 1990
 Careproctus stigmatogenus Stein, 2006
 
 
 
 Careproctus tricapitidens Andriashev & Stein, 1998
 Careproctus uter Chernova, 2015
 Careproctus vladibeckeri Andriashev & Stein, 1998
 
 Careproctus zispi Andriashev & Stein, 1998

Примечания 

Липаровые